Le mot espagnol desperados (des hors-la-loi prêts à tout) peut renvoyer à :

Desperados, un jeu vidéo ; 
Desperados, une bande dessinée ; 
Desperados, une bière aromatisée à la téquila ; 
Desperados, un album du groupe Vulcain sorti en 1985 ;
Les Desperados, film de Charles Vidor sorti en 1943 ;
Desperados, film de LP sorti en 2020.

Voir aussi

 

Homonymie de titre